

Рівер-Ридж — переписна місцевість, штат Флорида
 Рівер-Ридж — переписна місцевість, штат Луїзіана